P15 steht für:
 B.R.M. P15, britischer Rennwagen

P-15 steht für:
 P-15 (Flat Face), Radaranlage
 P-15 Termit, sowjetische Anti-Schiff-Lenkwaffe, siehe SS-N-2 Styx

 steht für:
 Papyrus 15